Ditopella — рід грибів родини Gnomoniaceae. Назва вперше опублікована 1863 року.

Класифікація 
До роду Ditopella відносять 15 видів:

Примітки

Джерела 
 De Notaris, G. 1863. Sferiacei Italici. Centuria I. Fascicolo I + II. :1 - P.42

Роди грибів
Сордаріоміцети